E3 Харелбеке 2017 — 60-я юбилейная классическая однодневная гонка по дорогам бельгийской Западной Фландрии. Гонка в 2017 году прошла 24 марта в рамках 11-го этапа Мирового Тура UCI 2017. Прошлогодний победитель гонки Михал Квятковский из команды , участие в гонке не принимает.

Маршрут 
В 2017 году организаторы проложили маршрут длиной 206,1 километра. Старт и финиш гонки по традиции в городе Харелбеке. По ходу гонки участникам предстоит преодолеть пятнадцать спецучастков, шесть из которых брусчатые.

Команды участники 
В гонке приняли участие 25 команд (18 UCI WorldTeams, 7 UCI Professional Continental teams), представивших по 8 гонщиков. Общее количество вышедших на старт 200 гонщиков.

Российские участники 
: Павел Брутт, Игорь Боев, Александр Порсев, Иван Савицкий, Роман Майкин, Андрей Соломенников, Алексей Цатевич, Николай Трусов.

Результаты

Очки мирового тура

Система начисления очков 

В таблице представлена раскладка полученных очков на этапе Мирового Тура UCI 2017.

Примечания

Ссылки 

 

2017
Мировой тур UCI 2017
Март 2017 года